Charles Scerri (1950) – ex calciatore maltese
 Charles Scerri (1964) – ex calciatore maltese
 Debbie Scerri – cantante maltese
 Mark Scerri – calciatore maltese
 Terence Scerri – calciatore maltese
 Victor Scerri – ex calciatore maltese